redirect Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern